Bole bezeichnet:
 Bole (Volk), nigerianisches Volk
 Bole (Sprache), afroasiatische Sprache des gleichnamigen Volks
 Bole, Dialekt der ghanaischen Sprache Vagla; siehe Vagla (Sprache) 

Einheiten:
 Bole (Einheit), altes, mehrdeutiges Maß
 Bole (Impulseinheit), nie offiziell eingeführte Impulseinheit

geografische Objekte:
 Bole (Steinburg), Wüstung in Schleswig-Holstein
 Bole District, Distrikt in Ghana
 Bole (Ghana), Stadt in Ghana
 Bortala (Stadt), Stadt im Mongolischen Autonomen Bezirk Bortala, China
 Bole International Airport, Flughafen Addis Abeba, Äthiopien

Bôle bezeichnet:
 Bôle, Gemeinde in der Schweiz

Bole ist der Familienname folgender Personen:
 Cliff Bole (1937–2014), US-amerikanischer Fernsehregisseur
 Grega Bole (* 1985), slowenischer Radrennfahrer
 Maloni Bole (* 1968), fidschianischer Sprinter
 Mauro Bole (* 1968), italienischer Kletterer
 Solomone Bole (* 1974), fidschianischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Bolle
 Bohle (Begriffsklärung)
 Boole
 Bowle, Getränk